Zappoli – cognome italiano
 Enrico Zappoli – pallavolista brasiliano